Le patronyme flamand Looten représente une forme avec aphérèse de Lanseloot, ancien nom de baptême popularisé par Lancelot du Lac, chevalier de la table ronde. 
Le génitif -en peut être doublé par un deuxième génitif -s : Lootens.

Looten 

 Audrey Looten, actrice française ;
 Camille Looten (1855 - 1941), prêtre catholique français ;
Christophe Looten, compositeur français ;
Didier Looten (1962 -), général français de l'armée de l'air et de l'espace ;
Emmanuel Looten (1908 - 1974), poète, dramaturge et critique littéraire ;
Françoise Fassiaux-Looten (°1946), femme politique belge ;
Florence Dias Looten, artiste-peintre française ;
 Jan Looten (1618-1681),  peintre néerlandais.

Lootens 
Dominiek Lootens-Stael (°1965), homme politique belge flamand,
Julien Lootens (1876-1942),  cycliste belge.

Patronyme flamand